Poblado Alonso ist der Name folgender Orte in Uruguay:

 Poblado Alonso (Paysandú), Departamento Paysandú
 Poblado Alonso (Treinta y Tres), Departamento Treinta y Tres